Een verkeersweg:
 N448 (België)
 N448 (Frankrijk)
 N448 (Nederland), zie Provinciale weg 448
 N448 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing